Briggs steht für:

 Briggs (Mondkrater), einen Einschlagkrater auf dem Mond
 Briggs Automotive Company, britischer Automobilhersteller
 Briggs Manufacturing Company, einen Hersteller von Fahrzeugaufbauten, siehe Packard (Automobilhersteller) #54. Serie 
 Briggs Motor Bodies, ein britisches Karosseriebau-Unternehmen
 Edgar Briggs – Das As der Abwehr, eine englische Comedy-Serie

 Briggs (Familienname), einen Familiennamen; siehe dort für Namensträger

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Briggs (Arizona)
 Briggs (Indiana)
 Briggs (Nebraska)
 Briggs (New York)
 Briggs (Ohio)
 Briggs (Oklahoma)
 Briggs (Texas)
 Briggs (Virginia)
 Briggs Hollow (New York)
 Briggs Terrace (Kalifornien)

im NRHP gelistete Objekte:
 Briggs Hardware Building, in Raleigh, North Carolina, ID-Nr. 73001372
 Briggs State Bank, in Briggs, Texas, ID-Nr. 00000885
 Briggs Tavern, in Rehoboth, Massachusetts, ID-Nr. 83000636
 Briggs Terrace, in Nevada, Iowa, ID-Nr. 98000868

Siehe auch:
 Briggs Branch
 Briggs Corner
 Briggs-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik
 Briggs Lake
 Briggs Peak, Berg im Grahamland, Antarktis
 Briggs-Halbinsel, Halbinsel an der Küste der Anvers-Insel, Antarktis
 Briggs Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens
 Briggs-Rauscher-Reaktion, eine oszillierende Reaktion
 Myers-Briggs-Typindikator zur Einschätzung der Persönlichkeit
 Brigg, ein Segelschiff
 Brix (Begriffsklärung)